Richomer (Flavius Richomeres pour les Romains), né en 335, est un officier franc au service de l'Empire romain. Il a été comes domesticorum (comte des domestiques), magister militum (maître de la milice) et consul de Rome en 384. Il meurt en 393.

Biographie 
Selon Eugen Ewig (de l’Institut historique allemand et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres), il pourrait être fils de Teutomer, qui a été un officier franc au service de l'empereur Julien. Karl Ferdinand Werner suit cet avis, mais Christian Settipani est plus réservé, arguant qu'il est difficile de conclure tant que le peuple d'origine de Teutomer restera inconnu.

En 377, l'empereur Gratien l'envoie en Orient à la tête de troupes pour aider son oncle le coempereur Valens à combattre les Goths de Fritigern. En septembre, il rejoint les troupes de l'Empire d'Orient commandées par Trajan et Profuturus et participe avec eux à la bataille des Saules. Ne réussissant pas à prendre l'ascendant sur les Goths, Richomer retourne en Occident chercher des renforts. Il accompagne l'armée d'Occident commandée par Gratien en route vers les Balkans.

Début août, il est envoyé par Gratien en émissaire auprès de Valens pour lui demander, sans succès, d'attendre son arrivée avant d'engager le combat. Deux jours plus tard, les Romains sont défaits à la bataille d'Andrinople le . Alors que Valens est tué au cours de la bataille, Richomer survit à la déroute et reste en Orient où il seconde , le nouveau césar nommé en Orient. De nouveaux contingents francs et romains, commandés par Bauto et son neveu Arbogast, le rejoignent et lui permettent de redresser la situation. Théodose le nomme maître de la milice pour l'Orient en 383 et consul de Rome en 384.

Il ne se consacre pas seulement à sa carrière militaire, mais s'intéresse aux arts et aux lettres et correspond avec le rhéteur Libanios, Symmaque  et le théologien Saint Augustin.

En 388, Théodose l'envoie en Occident combattre l'usurpateur Magnus Maximus qui est battu à la Save, se rend à Aquilée et est exécuté. Il fut alors magister militum de 388 à 393. Après l'assassinat de  (), un des coempereurs, Arbogast place Eugène sur le trône et Théodose charge Richomer de les combattre, mais ce dernier meurt peu après, laissant à Stilicon, général d'origine vandale, le soin de défaire Eugène et Arbogast à la bataille de la Rivière Froide, le .

Postérité 
Il avait épousé une Ascylla, décapitée en 413, qui avait donné naissance à Théodomir, futur roi des Francs et peut-être ancêtre des Mérovingiens selon le témoignage tardif (vers 660 soit deux siècles et demi après) de la Chronique de Frédégaire. L'existence de Ricimer (ou Richomer), patrice romain de 457 à 472 a conduit  à faire l'hypothèse d'une fille de Richomer, mariée à Wallia roi des Wisigoths et grand-mère du patrice Ricimer.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Fédérés francs
 Lètes

Sources primaires 
 Ammien Marcellin, Histoire de Rome, .
 Grégoire de Tours, Histoires, .

Sources secondaires 
 
 .
 .
 .
 .

Général de l'Empire romain du IVe siècle
Magister militum
Chef franc
Date de naissance incertaine (IVe siècle)
Décès en 393
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Personnalité de l'Antiquité tardive
Personnalité de la guerre des Goths (377-382)
Consul romain du IVe siècle